Чарльз Гемлін:

 Чарльз Гемлін — канадський ковзаняр, спеціаліст із шорт-треку, дворазовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу.
 Чарльз Гемлін () — голова Ради директорів ФРС з 10 серпня 1914 року по 19 серпня 1916.